Das Wort Tigre bezeichnet in verschiedenen Sprachen den Tiger. Darüber hinaus bezeichnet es

Städte:
 Tigre (Argentinien) in der Nähe von Buenos Aires, Argentinien
 Tigre (Brasilien) im Estado do Ceara, Brasilien
 Tigre (Costa Rica) in San Jose, Costa Rica
 Tigre (Ecuador) in Guayas, Ecuador
 Tigre (El Salvador) in Chalatenango, El Salvador
 Tigre (Honduras) in Santa Barbara, Honduras
 Tigre (Mexiko, Estado de Nayarit) im Estado de Nayarit, Mexiko
 Tigre (Mexiko, Estado de Guerrero) im Estado de Guerrero, Mexiko
 Tigre (Panama) in Cortes, Panama
 El Tigre (Venezuela) in Anzoátegui, Venezuela

Schiffe:
 Tiger (Schiff, 1910), Dampfschlepper im Hamburger Hafen
 Tiger (Schiff, 1928), Torpedoboot der Kriegsmarine
 Tigre (Schiff, 1924), Großzerstörer der französischen Marine
 Tigre (Schiff), Zerstörer der Regia Marina
 Tiger (Schiff, 2002), niederländische Hochgeschwindigkeitsfähre

Verwaltungseinheiten:
 Partido Tigre in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Distrikt Tigre in der peruanischen Provinz Loreto

Flüsse:
den Río Tigre (Marañón), Nebenfluss des Amazonas-Quellflusses Marañón in Peru
den Río Tigre (Río Paraná), Nebenfluss des Río Paraná in Argentinien
den Río Tigre (Uruguay), mit Mündungsdelta in den Río de la Plata in der Nähe von Montevideo, Uruguay

In Äthiopien und Eritrea:
 Tigre (Volk) (auch Tigré), eine Ethnie in Eritrea
 Tigre (Sprache) (auch Tigré), die Sprache der Tigre

Sonstiges:
 CA Tigre, ein Fußballverein aus Argentinien
 El Tigre (Insel), eine Insel im Golf von Fonseca, Honduras
 El Tigre (Kanone), ein spanischer Kanonentyp
 Le Tigre, eine US-amerikanische Electropunk-Band
 einen Stamm der Fayu (Volk) in West-Papua, Indonesien
 Manuel Bastos Tigre (1882–1957), brasilianischer Schriftsteller

TIGRE bezeichnet:
Abkürzung für Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, eine Spezialeinheit in Brasilien

Siehe auch:
 Le Tigre (Begriffsklärung)
 Tigray
 Tiger (Begriffsklärung)